14-я у́лица — название улицы в различных населённых пунктах.
 14-я улица — улица в Ижевске.
 14-я улица — улица в Нью-Йорке.